Субик — многозначный термин:
 Субик — залив на западе острова Лусон.
 Субик — муниципалитет в провинции Самбалес, Филиппины.
 Субик-Бэй — военно-морская база США на Филиппинах (закрыта в 1992 году).
 Субик-Бэй — аэропорт на Филиппинах.